V souvislosti s britskou hudební skupinou The Beatles může mít název Let It Be několik významů:
 Let It Be – LP
 Let It Be – píseň
 Let It Be – film

Externí odkazy